Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Presidente Venceslau (Fafipreve) é um instituição de ensino superior brasileira, do estado de São Paulo.

Oferece os seguintes cursos de graduação: Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Normal Superior. Oferece ainda curso de pós-graduação em Psicopedagogia.

Filosofia Ciências e Letras de Presidente Venceslau